Familia Weasley este o familie fictivă de vrăjitori, des întâlnită în filmele și romanele din seria Harry Potter, de J. K. Rowling. Proeminența familiei în serie se datorează faptului că fiul cel mai tânăr, Ron Weasley, este prietenul cel mai bun al protagonistului seriei, Harry Potter.

Arbore genealogic

Familia

Arthur Weasley 

Arthur Weasley este un personaj fictiv din seria de cărți Harry Potter, scrisă de J.K. Rowling. Personajul este angajat al Ministerului Magiei, în cadrul Departamentului de Folosire Neregulamentară a Obiectelor făcute de Încuiați. . Arthur Weasley este căsătorit cu Molly Weasley, cu care are șapte copii: Bill Weasley, Charlie Weasley, Percy Weasley, Fred Weasley, George Weasley, Ron Weasley și Ginny Weasley.

Îl conduce pe Harry prin Departamentul Misterelor către sala în care avea să fie judecat pentru folosirea magiei in prezența unui încuiat (care era vărul lui Harry Dursley) și folosirea magiei în afara școlii.

Molly Weasley 

Molly Weasley (născută Prewett) este un personaj fictiv din seria de cărți Harry Potter, scrisă de J.K. Rowling. Personajul este soția lui Arthur Weasley, cu care are șapte copii : Bill, Charlie, Percy, gemenii Fred și George, Ron și Ginny.

Manifesta o mare afecțiune pentru Harry și Hermione pe parcursul volmelor.

Bill Weasley 

Bill Weasley este un personaj fictiv din seria de cărți Harry Potter, scrisă de J.K. Rowling. Personajul este cel mai mare fiu al lui Molly și Arthur Weasley, având alți cinci frați și o soră (Charlie, Percy, Fred, George, Ron și Ginny).

Se căsătorește cu Fleur Delacour și se mută cu ea într-o căsuță de la malul mării. Le oferă adpost lui Harry, Ron, Hermione , Olivannder , Luna Lovegood și goblinului Socotici după ce aceștia evadează din Conacul Reacredință și îi oferă spiridușului de casă Dobby un loc de veci. Cuplul a avut trei copii:Victorie, Dominique și Louis.

Charlie Weasley 

Charlie Weasley este un personaj fictiv din seria de cărți Harry Potter, scrisă de J.K. Rowling. Personajul este cel de-al doilea fiu al lui Molly și Arthur Weasley, având alți cinci frați și o soră (Bill, Percy, Fred, George, Ron și Ginny).

Se menționează în carte că lucreaz în România cu dragonii.

Percy Weasley 

Percy Ignatius Weasley este un personaj fictiv din seria de cărți Harry Potter, scrisă de J. K. Rowling. Personajul este fiul lui Molly și Arthur Weasley, având alți cinci frați și o soră (Bill, Charlie, Fred, George, Ron și Ginny). La un moment dat își trădează familia și se dedică întru totul Ministerului. În cartea a șaptea își revine și vine să lupte pentru Hogwars alături de familia lui,cerândule scuze sincere.

Percy s-a căsătorit cu o anumită Audrey și au avut doi copii, Molly și Lucy.

Fred și George Weasley 

Fred și George Weasley sunt frați gemeni. Sunt identici până la ultimul pistrui de pe față, roșcați (ca orice Weasley) și înalți.
Fred și George Weasley sunt copiii lui Molly și Arthur Weasley. Ei au 3 frați mai mari (Bill, Charlie, Percy) și doi frați mai mici (Ron, Ginny). Au fost repartizați de Jobenul Magic la casa Cercetașilor. Fac numai prostii pe oriunde apucă și vor să-și deschidă un magazin de glume, însă mama lor e împotriva acestui lucru, spunându-le că Percy a ajuns Perfect și că ei nu sunt în stare nici să transforme un hamster într-un șobolan. Pe ei nu-i interesează cicălelile mamei lor așa că au făcut niște lucruri pentru magazinul lor. Însă neavând bani nu își puteau continua afacerile și de lucra la noi obiecte false. Fac numai năzbâtii la școală și nu sunt atenți la ore, nereușind să învețe nimic (după cum zicea și doamna Weasley). Singurul motiv pentru care nu distrug școala este pentru că îi sunt loiali lui Dumbledore dar când Umbridge devine directoare ei răstoarnă școala cu susul în jos, după care o părăsesc avand grijă să lase o amprentă personală asupra școlii. Înființează magazinul de glume Weasley Bing-Bong și vând tot felul de lucruri ciudate și hazli. Sunt apărătorii echipei de vâjthaț a Cercetașilor și îl feresc pe Harry de Baloanele-Ghiulea. Harry, neavând ce să facă cu banii câștigați la Turnirul Trivrăjitor, i-a dat gemenilor Weasley pentru a-și îndeplini visul, fără să știe nimeni.

În volumul șapte(Harry Potter și Talismanele Morții) George își pierde o ureche iar Fred, la sfârșitul cărții, moare in lupta de la Hogwarts.

Ronald Weasley

Hugo Weasley 
Hugo Weasley este un personaj fictiv ce apare în cărțile Harry Potter, scrise de J. K. Rowling. El este fiul lui Ron Weasley și al Hermionei Granger, ce se căsătoresc la vârsta de 19 ani, după distrugerea lui Cap-de-Mort ().

Ginevra Weasley 

Personaje fictive
Harry Potter